Eugenio Miguel Ángel Santos de Dios (n. Salamanca; 1953) es un microbiólogo español, catedrático de microbiología en el departamento de Microbiología y Genética de la Universidad de Salamanca y director e investigador principal del Centro de Investigación del Cáncer.

Datos biográficos y académicos 
Eugenio nació en 1953 en Salamanca, hijo de Julián Santos, ferroviario, y de Ángela de Dios.

Eugenio Santos es licenciado en Ciencias Biológicas (1970-1975) por la Universidad de Salamanca -Premio Extraordinario de Licenciatura 1975-. En 1978 se doctoró, bajo la dirección del profesor Rafael Sentandreu Ramón, en ciencias en el departamento de microbiología de la misma universidad obteniendo el premio extraordinario de doctorado. Santos ha dirigido numerosas tesis doctorales.

Fue becario postdoctoral (1978-1981) en el Roche Institute of Molecular Biology, Nutley, Nueva Jersey, Estados Unidos y V. Fellow (1981-1984) en el Laboratory of Cellular and Molecular Biology del Instituto Nacional del Cáncer (NIH) de Bethesda, en Maryland donde fue investigador principal en el período 1984-1999.
Desde su participación en el aislamiento y caracterización del primer oncogén humano (H-ras), el Dr. Santos ha trabajado siempre en distintos aspectos de la estructura, función y regulación de genes y proteínas de la familia Ras.

Investigación

Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca - CIC Salamanca 

Desde 1999 Eugenio Santos es el director del Centro de Investigación del Cáncer (CIC) de Salamanca.

Instituto Universitario de Biología Molecular y Celular del Cáncer 
Eugenio Santos es director del Instituto Universitario de Biología Molecular y Celular del Cáncer.

Líneas de investigación de Eugenio Santos 
Eugenio Santos fue miembro del equipo -entre los que estaba Mariano Barbacid- que clonó y caracterizó en el Laboratory of Cellular and Molecular Biology del Instituto Nacional del Cáncer (NIH) de Bethesda, en Maryland, en el año 1982 el primer oncogén humano (T24 carcinoma de vejiga, ahora llamado H-ras) y ha continuado investigando en las características de la estructura, función y la regulación de genes y proteínas de la familia Ras.

Santos investiga los mecanismos moleculares del cáncer y la transformación maligna; los oncogenes
humanos así como los procesos de transducción de señales y el control del desarrollo y la proliferación celular en células eucariotas.

Premios y distinciones 
Entre otros, ha recibido los siguientes premios y distinciones:

 1984 Premio Monográfico de la Asociación Española contra el Cáncer.
 1986 I Premio "Severo Ochoa" de Investigación Biomédica. Fundación Ferrer, Barcelona.
 1995 Elected to the Editorial Academy, Internation Journal of Oncology and Oncology Reports.
 1996 Premio de Investigación Científica y Técnica, Comunidad Castilla y León, abril de 1996.
 1999 Premio Nacional de Investigación del Cáncer “Ciudad de Zamora”. Fundación Científica Caja Rural. Zamora, noviembre de 1999.
 2001 Académico de Número, Academia Médico-Quirúrgica Española, Madrid
 2003 Académico de Número, Real Academia de Medicina de Salamanca
 2004 Coordinador nacional, Red Temática de Investigación Cooperativa de Centros de Cáncer, Instituto de Salud Carlos III, Mº Sanidad.
 2003 Experto, Comisión Nacional del Programa de Biomedicina, Mº Ciencia y Tecnología.
 2003 Experto, Plan Integral de Cáncer, Mº Sanidad y Consumo.
 2003 Encomienda de la Orden de Sanidad, Ministerio de Sanidad y Consumo.
 2004 Patronato Científico CNIO (Madrid), CSAT (Valencia), CIMAGO (Coímbra), IUOPA (Asturias), IDIBAPS, IDIBELL (Barcelona) y AECC.
 2010 V Premio Nacional de Oncología Fundación Echevarne.

Publicaciones 
Eugenio Santos ha publicado más de 100 artículos científicos que han obtenido más de 4300 citaciones científicas (ISI Citation Index)

 Publicaciones de Eugenio Santos Jesús con el grupo de investigación del Centro de Investigación del Cáncer
 Publicaciones de Eugenio Santos en Google Academics
 1982 - Santos E, Tronick SR, Aaronson SA, Pulciani S, Barbacid M, T24 human bladder carcinoma oncogene is an activated form of the normal human homologue of BALB- and Harvey-MSV transforming genes, Nature, 298, 5872, 343–7, 1982-July, pmid = 6283384; doi = 10.1038/298343a0

Véase también 

 Microbiología
 Transducción de señal
 Biología molecular
 Biomedicina
 Ras
 Mariano Barbacid

 Centro de Investigación del Cáncer - CSIC
 Genoma de la leucemia linfática crónica
 Jesús San Miguel
 Marcos González Díaz
 Enrique de Álava
 Jesús María Hernández Rivas

Referencias

Enlaces externos 
 Eugenio Santos - Director del CIC Salamanca
 Eugenio Santos - Investigación - CIC Salamanca
Artículos de prensa y videos
 Eugenio Santos en OEA, 2010
 Un premio nacional reconoce la carrera científica de Eugenio Santos, director del Centro del Cáncer, DICYT, 15/12/2010
 Un gen de la familia RAS podría estar implicado en la adicción - 2010
 Eugenio Santos - Director del CIC - Universidad de Salamanca, en YouTube, 21/1/2011

Científicos de España del siglo XX
Microbiólogos de España
Genetistas de España
Biólogos moleculares
Oncólogos de España
Biólogos de España del siglo XX
Alumnado de la Universidad de Salamanca en el siglo XX
Catedráticos de la Universidad de Salamanca
Científicos de España del siglo XXI
Biólogos de España del siglo XXI
Científicos de Castilla y León
Premios Castilla y León de Investigación Científica y Técnica
Nacidos en Salamanca